

Населені пункти та їхні частини

 Яксиці — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яксиці — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Яксиці — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Яксиці — колонія в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки